L'ocell fusell de la reina Victòria (Ptiloris victoriae) és una espècie d'ocell de la família dels paradiseids (Paradisaeidae) que habita els boscos de Queensland, al nord-est d'Austràlia.

Referències 

Ocells del paradís